

Niemcy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Loitz

Polska 
 Łozice – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Hajnówka
 Łozice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Bobolice 
 Łozice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Kozielice

Zobacz też 
 Łozice-Cegielnia
 Nowe Łozice